Расмус Ристолайнен (; род. , Турку, Финляндия) — финский хоккеист, защитник. В настоящее время выступает за клуб «Филадельфия Флайерз» из НХЛ.

Карьера

Начало карьеры 
Расмус Ристолайнен начал свою карьеру в финском хоккейном клубе «ТПС» в СМ-Лиге. В группе «C» хоккейного клуба начал играть с 2008 года. Первый его официальный матч состоялся 15 февраля 2011 года в матче против клуба «HIFK» в возрасте 16 лет, хоккеист провёл на льду почти 7 минут игрового времени.

В 2012 году Расмус Ристолайнен был выбран хоккейным клубом «Амур» (Хабаровск) на Драфте юниоров КХЛ в первом раунде выбора под номером 13.

Карьера в НХЛ 
30 июня 2013 года Ристолайнен был выбран американским хоккейным клубом «Баффало Сейбрз» на Драфте НХЛ в первом раунде выбора восьмым по счёту и получил номер 55.

Осенью 2013 года хоккеист перебрался в НХЛ и 2 октября дебютировал в составе «Баффало Сейбрз» в матче против «Детройт Ред Уингз», проведя на льду более 16 минут игрового времени. Расмус забил своей первый гол в НХЛ 25 октября в матче против клуба «Флорида Пантерз».

Карьера в сборной Финляндии 
Расмус Ристолайнен играл за молодёжную сборную Финляндии (в возрасте игроков до 20 лет) в 2012, 2013 и 2014 годах.

Хоккеист также играл в сборной на Мемориале Глинки в 2011 году и на Всемирной Универсиаде хоккейного вызова в 2010 и 2011 годах.

5 января 2014 года Расмус Ристолайнен забил решающую шайбу в финальном матче чемпионата мира 2014 среди молодёжных команд в ворота сборной Швеции. Наряду с Никитой Задоровым, финский хоккеист был признан самым ценным защитником на турнире.

Примечания

Ссылки 

Ристолайнен
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК ТПС
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»